Le fregate Type 12 più che una vera e propria classe, intesa in senso classico, sono una tipologia di navi, appartenente ad un'intera famiglia sviluppata dalla Royal Navy a partire dai primi anni che seguirono la fine del secondo conflitto mondiale. Queste fregate antisommergibile costituirono la base di una serie che sarebbero state successivamente costruite per il Regno Unito e per le marine di stati del Commonwealth britannico.

Furono costruite per la Royal Navy tre diverse classi di fregate Type 12:
 Classe Type 12 o Whitby
 Classe Type 12M o Rothesay
 Classe Type 12I o Leander

Classe Whitby 
La costruzione delle unità della classe Type 12 o classe Whitby, iniziata nel 1952, vide le unità, sei in totale, entrare in servizio tra il 1956 e il 1958.

Le unità erano le seguenti:
  in servizio dal 1956 al 1974 e venduta per demolizione nel 1979
  in servizio dal 1956 al 1985 e venduta per demolizione nel 1987
  in servizio dal 1957 al 1972 e venduta per demolizione nel 1979
  in servizio dal 1957 al 1972 e venduta per demolizione nel 1977
  in servizio dal 1958 al 1984 e venduta per demolizione nel 1985
  in servizio dal 1958 al 1966, ceduta alla Nuova Zelanda dal 1966 a 1971 e venduta per demolizione nel 1980

Servizio 
Le navi prestarono servizio fino agli anni settanta ad eccezione delle fregate HMS Eastbourne e HMS Torquay che giunsero fino agli anni ottanta, ma le due unità vennero usate negli ultimi anni di servizio solo a scopo addestrativo. La  HMS Eastbourne venne usata come nave scuola per motoristi navali, mentre la  HMS Torquay, privata di ogni armamento ebbe installato il sistema CAAIS (Computer Assisted Action Information System) svolgendo compiti di nave scuola e Nave Esperienze. Per le fregate HMS Tenby e HMS Scarborough era stata avviata una trattativa, poi sfumata, per la vendita al Pakistan. La fregata HMS Blackpool venne ceduta nel 1966 in prestito alla Nuova Zelanda in attesa della consegna della HMNZS Canterbury (F 421), per ritornare nel 1971 nel Regno Unito ed essere venduta per demolizione nel 1980.

Esportazione 
La unità Classe Whitby vennero costruite anche per l'India, mentre sullo stesso progetto venne sviluppata la Classe St. Laurent per il Canada e la Classe River per l'Australia.

India 
L'India acquistò due di queste unità, la cui costruzione, avvenuta nei cantieri britannici, venne avviata nel 1957. Le due unità sono rimaste in servizio fino agli inizi degli anni '90.

Australia 
 
L'Australia costruì su licenza nei propri cantieri quattro unità basate sul progetto delle fregate Type 12, entrate in servizio all'inizio degli anni sessanta.

Classe River 
Le unità entrarono in servizio tra il 1961 e il 1964, inizialmente come fregate antisommergibile. Successivamente con l'installazione del sistema Sea Cat e degli Ikara furono le prime unità missilistiche della Royal Australian Navy e da fregate antisommergibili vennero riclassificate come cacciatorpediniere scorta.

Agli inizi degli anni settanta la Classe River venne completata da due fregate della Classe Leander, le fregate HMAS Swan (DE 50) HMAS Torrens (DE 53), entrate rispettivamente in servizio nel 1970 e nel 1971. Anche queste unità vennero ammodernate con i Sea Cat e gli Ikara.

Unità della Classe River

Classe Rothesay 

Le fregate della Classe Rothesay o Type 12M (Modified) sono una modernizzazione delle fregate Type 12 della Classe Withby.

Classe Leander 

Le fregate Type 12I (Improved) Leander sono l'ultima evoluzione delle unità Type 12 della Classe Whitby e costituiscono un notevole miglioramento delle loro capacità di combattimento, potendo svolgere compiti multiruolo.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Type 12